Lucius Aurelius  är ett namn som burits av flera romare:

*